Can Grasses (Ripollet), masia al terme de Ripollet (al Vallès Occidental)
 Can Grasses (Sant Cugat Sesgarrigues), masia al terme de Sant Cugat Sesgarrigues (l'Alt Penedès) 
 Can Grasses (Vilassar de Dalt), casa eclèctica de Vilassar de Dalt (Maresme)